Джон Айрленд:
  (1761—1842) — англиканский священник, декан Вестминстерского аббатства (1816—1842).
 Айрленд, Джон (1827—1896) — американский политик, губернатор штата Техас (1883—1887).
  (1838—1918) — американский католический священник, епископ (1884—1888) и архиепископ Сент-Пола (1888—1918).
 Айрленд, Джон (1879—1962) — британский композитор, органист и педагог.
 Айрленд, Джон (1914—1992) — канадский актёр и кинорежиссёр.